

Geografia 
 Rosalie (Nebraska) — vila localizada no estado de Nebraska
 Rosalie — cidade de Dominica localizada na paróquia de Saint David

Outros 
 Rosalie (filme)  — filme musical norte-americano de 1937
 Citroën Rosalie — modelo do fabricante de automóveis francês Citroën 
 I Can't Go On (Rosalie) — canção de Dion and the Belmonts

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos